Карлос Алкараз је први пут освојио турнир. У финалу је савладао Каспера Руда са 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3. Алкараз је после овог турнира уједно постао најмлађи број 1 у Опен ери. Данил Медведев је био бранилац титуле, али је поражен у четвртом колу од Ника Кирјоса.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира, АТП

Отворено првенство САД у тенису 2022.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно